peć, uređaj u domaćinstvu

Naselja u BiH:
 Peći (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Peći (Ključ, BiH), naselje u općini Ključ
 Peći (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica